Баница — многозначное слово.

Населённые пункты

Болгария 
 Баница — село в Врачанской области.

Босния и Герцеговина 
 Баница — село в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

Османская империя 
 Баница — несуществующее сегодня болгарское село, в котором был убит болгарский революционер Георгий Делчев.

Польша 
 Баница — село в Малопольском воеводстве.
 Баница — село в Малопольском воеводстве.

Северная Македония 
  — село в общины Струмица.
  — село в общины Чашка.

или:
  — село в общины Гостивар.
  — село в общины Гостивар.

Сербия 
  — район, бывший пригород Белграда.

Другое 
 Баница — блюдо болгарской кухни.
 Баница — разменная денежная единица Хорватии в 1941—1945 годах.
 Баница — концентрационный лагерь в одноимённом пригороде Белграда в 1941—1944 годах.